Hawaiano/a puede hacer referencia a:

 Hawaiano, ciudadano procedente de Hawái.
 Hawaianos nativos, etnia polinésica que vivía en Hawái antes de la colonización estadounidense.
 Idioma hawaiano, lengua de la etnia anteriormente mencionada.